Мравица може да се односи на:

 Мравица (Прњавор), насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ
 Горња Мравица, насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ
 Доња Мравица, насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ